Turmhügel Burgstall ist der Name folgender Burgställe in Niederbayern:
 Turmhügel Burgstall (Bischofsmais), Landkreis Regen
 Turmhügel Burgstall (Eging am See), Landkreis Passau
 Turmhügel Burgstall (Pfarrkirchen), Landkreis Rottal-Inn